Saccacoelioides är ett släkte av plattmaskar. Saccacoelioides ingår i familjen Haploporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Saccacoelioides